Цобе́льтиц () — немецкая фамилия:
 Цобельтиц, Ханс фон (1853—1918) — немецкий писатель, старший брат Федора Ц..
 Цобельтиц, Ханс-Каспар фон (1883—1940) — немецкий писатель, сын Ханса фон Ц.
 Цобельтиц, Федор фон (1857—1934) — немецкий писатель, младший брат Ханса Ц..

Примечания